Frederik Sehested er navnet på flere personer af slægten Sehested:

 Frederik Sehested (1645-1726) - dansk godsejer og officer
 Niels Frederik Bernhard Sehested (1813-1882) - dansk godsejer og arkæolog